Ce terme peut concerner  une :
 Entrevue de Bologne (43 av. J.-C.) : Marc Antoine et Octave se réconcilient à Bologne et forment avec Lépide le Second triumvirat
 Entrevue de Bologne discussion engagées à Bologne le 10/12 décembre 1515 entre François I, et Léon X.
 Entrevue de Bologne discussion engagées à Bologne (décembre 1532-février 1533) entre le pape Clément VII et Charles Quint